Па́ркер () — англомовне особове ім'я, пов'язане з професією, означає «доглядач (охоронець) парку». Було популярним у 19 столітті.

 Паркер Возерспун (; 1997) — канадський хокеїст, захисник
 Паркер Макдональд (; 1933—2017) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника
 Паркер Пайн () — вигаданий персонаж і детектив Агати Крісті.
 Паркер Тайлер (; 1904—1974) — американський поет-сюрреаліст, письменник та кінокритик.

Див. також 
 Паркер (прізвище)

Примітки